

Особи 

 Абрахам Фабер — французький військовик та інженер
 Андреас Вільгельм Фабер — данський письменник
 Антал Фабер — австро-угорський економіст
 Базиліус Фабер — німецький науковець
 Даніель Тобіас Фабер — німецький органіст
 Джордж Стенлі Фабер — англійський богослов
 Еугеніуш Фабер — польський футболіст
 Крістіан Фабер-Род — данський дипломат
 Сандра Фабер — американський астроном і астрофізик
 Фабер Олексій Юрійович (? — 2022) — старший солдат Збройних сил України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.

Інше 
 Гомо фабер — роман Макса Фріша
 Співвідношення Фабер — Джексона